Le Championnat de squash du British Open masculin 1957 est l'édition 1957 du British Open qui se déroule au Lansdowne Club du 23 au 28 mars 1957. 

Roshan Khan défait Hashim Khan qui restait six titres consécutifs.

Têtes de série

Tableaux et résultats 

+ : amateur

^ : tête de série

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 British Open

masculin 1957
Compétition de squash à Londres
British Open masculin
Sport en Angleterre en 1957
Sport en mars 1957